Gilles Villemure (né le  à Trois-Rivières, Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but entre 1963 et 1977 jouant en ligues mineures d'Amérique du Nord mais également dans la Ligue nationale de hockey pour les Rangers de New York et les Black Hawks de Chicago

Biographie 
Villemure commence sa carrière en jouant dans l'Association de hockey de l'Ontario puis il rejoint les rangs de l’. En 1963-1964, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York.

En 1968-1969, il joue principalement dans la Ligue américaine de hockey avec les Bisons de Buffalo et remporte le trophée Les-Cunningham en tant que meilleur joueur de la saison et également le trophée Harry-« Hap »-Holmes du gardien qui accorde le moins de but. Il fait le même doublé la saison suivante et remporte également la Coupe Calder.

À la fin de la saison 1970-1971, toujours avec les Rangers, il remporte avec Eddie Giacomin le trophée Vézina, en tant que gardiens ayant accordés le moins de buts de la saison régulière. Il reste dans la franchise jusqu'à la fin de la saison 1974-1975 puis joue deux saisons avec les Black Hawks de Chicago avant de prendre sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Bruins de Troy ||LIH || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 18 || 6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Bitmores de Guelph ||AHO || 35 ||  ||  ||  ||  || 128 || 3,66 ||  || 1 ||  || 5 ||  ||  || 429 || 19 || 3,78 ||  || 1 || 
|-
| 1960-1961 || Rovers de New York ||EHL || 51 || 16 || 34 || 1 ||  || 223 || 4,27 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Ducks de Long Island ||EHL || 65 || 25 || 39 || 1 ||  || 242 || 3,72 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Checkers de Charlotte ||EHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 7 || 7 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Jets de Johnstown ||EHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Canucks de Vancouver ||WHL || 70 || 35 || 31 || 4 ||  || 228 || 3,26 ||  || 5 ||  || 7 || 3 || 4 || 429 || 27 || 3,78 ||  || 1 || 
|-
| 1963-1964 || Clippers de Baltimore ||LAH || 66 || 31 || 33 || 2 ||  || 192 || 2,91 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Rangers de New York ||LNH || 5 || 0 || 2 || 3 || 300 || 18 || 3,6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Canucks de Vancouver ||WHL || 60 || 27 || 26 || 6 ||  || 212 || 3,46 ||  || 2 ||  || 5 || 1 || 4 || 309 || 17 || 3,3 ||  || 0 || 
|-
| 1965-1966 || Canucks de Vancouver ||WHL || 69 || 32 || 34 || 3 ||  || 223 || 3,2 ||  || 5 ||  || 7 || 3 || 4 || 420 || 27 || 3.86 ||  || 0 || 
|-
| 1966-1967 || Clippers de Baltimore ||LAH || 70 || 34 || 27 || 9 ||  || 238 || 3,42 ||  || 4 ||  || 9 || 4 || 5 || 569 || 39 || 4,11 ||  || 0 || 
|-
| 1967-1968 || Rangers de New York ||LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 200 || 8 || 2,4 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Bisons de Buffalo ||LAH || 37 || 18 || 13 || 6 ||  || 89 || 2,47 ||  || 3 ||  || 5 || 1 || 3 || 247 || 15 || 3,64 ||  || 0 || 
|-
| 1968-1969 || Rangers de New York ||LNH || 4 || 2 || 1 || 1 || 240 || 9 || 2,25 ||  || 0 ||  || 1 || 0 || 1 || 59 || 4 || 4,07 || 88,2 || 0 || 
|-
| 1968-1969 || Bisons de Buffalo ||LAH || 62 || 36 || 12 || 14 ||  || 148 || 2,42 ||  || 6 ||  || 6 || 2 || 4 || 360 || 19 || 3,17 ||  || 1 || 
|-
| 1969-1970 || Bisons de Buffalo ||LAH || 65 ||  ||  ||  ||  || 156 || 2,52 ||  || 6 ||  || 14 || 11 || 3 || 875 || 31 || 2,13 ||  || 1 || 
|-
| 1970-1971 || Rangers de New York ||LNH || 34 || 22 || 8 || 4 ||  || 78 || 2,3 ||  || 4 ||  || 2 || 0 || 1 || 80 || 6 || 4,5 || 82,9 || 0 || 
|-
| 1971-1972 || Rangers de New York ||LNH || 37 || 24 || 7 || 4 ||  || 74 || 2,09 ||  || 3 ||  || 6 || 4 || 2 || 360 || 14 || 2,34 || 91,9 || 0 || 
|-
| 1972-1973 || Rangers de New York ||LNH || 34 || 20 || 12 || 2 ||  || 78 || 2,29 ||  || 3 ||  || 2 || 0 || 1 || 61 || 2 || 2 || 93,5 || 0 || 
|-
| 1973-1974 || Rangers de New York ||LNH || 21 || 7 || 7 || 3 ||  || 62 || 3,53 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Rangers de New York ||LNH || 45 || 22 || 14 || 6 ||  || 130 || 3,16 ||  || 2 ||  || 2 || 1 || 0 || 94 || 6 || 3,63 || 87,2 || 0 || 
|-
| 1975-1976 || Blackhawks de Chicago ||LNH || 15 || 2 || 7 || 5 || 797 || 57 || 4,29 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Blackhawks de Chicago ||LNH || 6 || 0 || 4 || 1 || 312 || 28 || 5,38 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références

Bibliographie 
 

Naissance en mai 1940
Naissance à Trois-Rivières
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Ducks de Long Island
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Gardien de but de hockey sur glace
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Calder
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur québécois de hockey sur glace
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)